Il doppio del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Hernández e Óscar Ortiz che hanno battuto in finale Francisco Montana e Jack Waite 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Jack Waite (finale)
 Kent Kinnear /  Kenny Thorne (primo turno)

 Nicolás Lapentti /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Leonardo Lavalle /  Maurice Ruah (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1997